

Codici 
 MDX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mercedes (Argentina)
 mdx – codice ISO 639-3 della lingua dizin

Informatica 
 MultiDimensional eXpressions  – linguaggio di interrogazione per i database OLAP